Марк Уэст:
 Уэст, Марк (род. 1960) — американский баскетболист.
 Уэст, Марк (род. 1968) — американский учёный-правовед и профессор.
 Уэст, Марк (род. 1973) — игрок в австралийский футбол.
 Уэст, Маркус Уильям — шотландский первопроходец Северной Америки.